Лачибе има више значења:

 Лачибе (Виља Идалго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лачибе (Сан Марсијал Озолотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику